Амелија Фиона Џесика Драјвер (; 31. јануар 1970) је британска глумица и певачица.

Филмографија 

|-
|-
| 1990
|
| -{God on the Rocks}-
| Лидија
| ТВ филм
|-
| 1992
|
| -{The Zebra Man}-
| Емили Ешдаун
| кратки филм
|-
|rowspan="4"|1995
|
| -{Circle of Friends}-
| Бернадет „Бени“ Хоган
|
|-
|Златно око
| -{GoldenEye}-
| Ирина
|
|-
|
| -{Cruel Train}-
| Флора Масел
| ТВ филм
|-
|
| -{The Politician's Wife}-
| Џенифер Кејрд
| ТВ филм
|-
| rowspan="2"|1996
|
| -{Big Night}-
| Филис
|
|-
|Спавачи
| -{Sleepers}-
| Карол Мартинез
|
|-
| rowspan="2"|1997
|
| -{Grosse Pointe Blank}-
| Деби Њубери
|
|-
|Добри Вил Хантинг
| -{Good Will Hunting}-
| Скајлар
|
|-
| rowspan="3"|1998
|
| -{Hard Rain}-
| Карен
|
|-
|
| -{The Governess}-
| Росана де Силва
|
|-
|
| -{At Sachem Farm}-
| Кендал
|
|-
| rowspan="4"|1999
|
| -{An Ideal Husband}-
| Мејбел Чилтерн
|
|-
| Тарзан
| -{Tarzan}-
| Џејн Портер
| 
|-
|
| -{South Park: Bigger, Longer & Uncut}-
| Брук Шилдс
|
|-
| Принцеза Мононоке
| -{Princess Mononoke}-
| леди Ебоши
| глас: енглеска верзија
|-
| rowspan="4"|2000
|
| -{Return to Me}-
| Грејс Бригс
|
|-
|
| -{Beautiful}-
| Мона Хигард
|
|-
|
| -{Slow Burn}-
| Трина Мактиг
|
|-
|
| -{The Upgrade}-
| Констанс Левин
| кратки филм
|-
| rowspan=2| 2001
|
| -{D.C. Smalls}-
| конобарица
| кратки филм
|-
|
| -{High Heels and Low Lifes}-
| Шанон
|
|-
| rowspan="2"|2003
|
| -{Owning Mahowny}-
| Белинда
|
|-
|
| -{Hope Springs}-
| Вера Едвардс
|
|-
| rowspan="3"|2004
|
| -{Ella Enchanted}-
| Менди
|
|-
|
| -{The Phantom of the Opera}-
| Карлота
|
|-
|
| -{Portrait}-
| Дона
| кратки филм
|-
| 2006
|
| -{The Virgin of Juarez}-
| Карина Дејнс
|
|-
| rowspan="3"|2007
|
| -{Ripple Effect}-
| Кити
|
|-
|
| -{Take}-
| Ана
|
|-
|Симпсонови на филму
| -{The Simpsons Movie}-
| саветник
| у избрисаним сценама
|-
| rowspan="1"|2009
|
| -{Motherhood}-
| Шила
|
|-
| rowspan="2"|2010
|
| -{Conviction}-
| Абра
|
|-
|
| -{Barney's Version}-
| госпођа Пи
| 
|-
| rowspan="2"|2011
|
| -{Goats}-
| Џоана
|
|-
|
| -{Hunky Dory}-
| Вивијен 
|
|-
| 2021
| Пепељуга
| -{Cinderella}-
| краљица Битрис
|
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1970.
Америчке кантауторке
Британске глумице
Енглеске глумице
Енглеске кантауторке
Биографије живих особа
Глумци у филмовима о Џејмсу Бонду